

Presentación previa 
El estadounidense Donald Young fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título ya que decidió no participar en el torneo.

El estadounidense Rajeev Ram ganó el título, derrotando al australiano Samuel Groth en la final, 6–2, 6–2.

Cabezas de serie 

 Matthew Ebden (Segunda ronda)
 Alex Bogomolov Jr. (Segunda ronda)
 Dustin Brown (Segunda ronda)
 Pierre-Hugues Herbert (Cuartos de final)

<ol start=5> 
''' Rajeev Ram (CAMPEÓN)
 Yuichi Sugita ''(Cuartos de final)
 Samuel Groth FINAL
 Hiroki Moriya (Primera ronda)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio
 Cuadro principal  
  

ATP Challenger Tour 2014
Challenger de León 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura